Passivo – Diatesi passiva
 Passivo – stato patrimoniale
 Passivo – partner che durante il rapporto sessuale assume ruolo ricettivo